Thomas « Tom » Hill (1949-), athlète américain spécialiste du  haies.
 Tom Hill : pseudonyme de l'écrivain danois Karen Brunés.